Caraparí (gemeente), gemeente in de Boliviaanse provincie Tarija
 Caraparí (plaats), de hoofdplaats van de gemeente